

Polonia
Kunice, comune rurale del distretto di Legnica, nel voivodato della Bassa Slesia

Repubblica Ceca
Kunice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Kunice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale